Руслан Равильевич Алимбаев (род. 2 марта 1997) — казахстанский футболист, защитник карагандинского клуба «Шахтёр» Караганда.

Карьера

Клубная 
Клубную карьеру начал в 2017 году в составе карагандинского клуба «Шахтёр».

В сборной 
В составе сборной Казахстана до 19 лет выступал на Мемориале Гранаткина 2017 года.

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Шахтёр-Булат»